Scharffenberg steht für:

 Scharffenberg (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht 

Scharffenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Meyer-Scharffenberg (eigentlich Friedrich Meyer; 1912–1975), deutscher Schriftsteller
 Johann von Scharffenberg (vor 1358–1387), Bischof von Passau
 Svein Scharffenberg (1939–2017), norwegischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Scharfenberg
 Scharpenberg